Die Oldenburger Bauerbriefe (Synonyme: Bauerrollen, Dorfordnungen, Bauernkodices, Willküren) waren Niederschriften von Verhaltensregeln, die gemäß dem genossenschaftlichen Selbstverwaltungsrecht von Bauerschaften in den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst während des 16. und 17. Jahrhunderts angelegt wurden.

In den beiden Grafschaften sind insgesamt 87 Bauerbriefe bekannt geworden. Von vielen sind heute nur noch Kopien erhalten. Sie befinden sich zum größten Teil im Niedersächsischen Staatsarchiv Oldenburg.

Die Bauerbriefe beinhalteten vornehmlich Regeln zur Aufrechterhaltung der Ordnung in den Dörfern und Feldmarken, daneben aber auch althergebrachte Regeln der niederen Selbstgerichtsbarkeit. Peinliche Strafen an Hand und Hals wurden den berufenen Gerichten überlassen. In den einzelnen Paragraphen war jeweils die Höhe des wegen Fehlverhaltens zu zahlenden Bußgeldes (Brüche) festgehalten.

Inhalt der Briefe

Bauerbiere 
In vielen Bauerbriefen wurde festgelegt, dass einmal im Jahr eine Versammlung aller Bauern des Dorfes stattfand, in der der Bauermeister und die Geschworenen gewählt, aktuelle Probleme diskutiert und die eingenommenen Bußgelder in kostenlos auszuschenkendes Bier umgesetzt und vertrunken wurden. Diese Versammlungen wurden vielerorts "Bauerbiere" genannt.

Überlieferte Briefe 

Nach Ekkehard Seeber: Verfassungen oldenburgischer Bauerschaften: Edition ländlicher Rechtsquellen von 1580 - 1814. V & R unipress, Osnabrück 2008.

Literatur 
Albrecht Eckhardt (Hrsg.): Geschichte der Gemeinde Edewecht im Ammerland. Isensee, Oldenburg 2005, ISBN 3-89995-226-X.
 Ekkehard Seeber, "Die Oldenburger Bauerbriefe", Holzberg Verlag, Oldenburg, 1975, ISBN 3-87358-081-0.
 Gerold Meiners, "Die Stedinger Bauerrollen", in "Stedingen und die Stedinger", Hauschild Verlag, Bremen, 1987, ISBN 3-920-69985-8.

Quellen / Editionen 
 Niedersächsisches Staatsarchiv Oldenburg, Bestand 24 und 289.

 
Geschichte (Delmenhorst)